Kollund ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Kollund, Ort in der Gemeinde Haselund im Kreis Nordfriesland
 Kollund (Aabenraa Kommune), Ort in der dänischen Kommune Aabenraa
 Kollund Østerskov, Ort in der dänischen Kommune Aabenraa
 Kollund sogn, Gemeinde in der dänischen Kommune Herning
 Nørre Kollund, Dorf in der Gemeinde Kollund sogn